Рогозина:

 Рогозина — большой рогожный куль.

Топоним 
 Рогозина — река в Кировской области России.
 Рогозина — село в Добричской области Болгарии.
 Рогозина — деревня в Болховском районе Орловской области России.

См. также 
 Рогозино
 Рагозин